Dit is een lijst van planetoïden 1601-1700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (1601) Patry || 1942 KA || 18 mei 1942 || L. Boyer
|-
| (1602) Indiana || 1950 GF || 14 maart 1950 || Indiana University
|-
| (1603) Neva || 1926 VH || 4 november 1926 || G. N. Neujmin
|-
| (1604) Tombaugh || 1931 FH || 24 maart 1931 || C. O. Lampland
|-
| (1605) Milankovitch || 1936 GA || 13 april 1936 || P. Đjurković
|-
| (1606) Jekhovsky || 1950 RH || 14 september 1950 || L. Boyer
|-
| (1607) Mavis || 1950 RA || 3 september 1950 || E. L. Johnson
|-
| (1608) Muñoz || 1951 RZ || 1 september 1951 || M. Itzigsohn
|-
| (1609) Brenda || 1951 NL || 10 juli 1951 || E. L. Johnson
|-
| (1610) Mirnaya || 1928 RT || 11 september 1928 || P. F. Shajn
|-
| (1611) Beyer || 1950 DJ || 17 februari 1950 || K. Reinmuth
|-
| (1612) Hirose || 1950 BJ || 23 januari 1950 || K. Reinmuth
|-
| (1613) Smiley || 1950 SD || 16 september 1950 || S. J. Arend
|-
| (1614) Goldschmidt || 1952 HA || 18 april 1952 || A. Schmitt
|-
| (1615) Bardwell || 1950 BW || 28 januari 1950 || Indiana University
|-
| (1616) Filipoff || 1950 EA || 15 maart 1950 || L. Boyer
|-
| (1617) Alschmitt || 1952 FB || 20 maart 1952 || L. Boyer
|-
| (1618) Dawn || 1948 NF || 5 juli 1948 || E. L. Johnson
|-
| (1619) Ueta || 1953 TA || 11 oktober 1953 || T. Mitani
|-
| (1620) Geographos || 1951 RA || 14 september 1951 || A. G. Wilson, R. Minkowski
|-
| (1621) Druzhba || 1926 TM || 1 oktober 1926 || S. Beljavskij
|-
| (1622) Chacornac || 1952 EA || 15 maart 1952 || A. Schmitt
|-
| (1623) Vivian || 1948 PL || 9 augustus 1948 || E. L. Johnson
|-
| (1624) Rabe || 1931 TT1 || 9 oktober 1931 || K. Reinmuth
|-
| (1625) The NORC || 1953 RB || 1 september 1953 || S. J. Arend
|-
| (1626) Sadeya || 1927 AA || 10 januari 1927 || J. Comas Solá
|-
| (1627) Ivar || 1929 SH || 25 september 1929 || E. Hertzsprung
|-
| (1628) Strobel || 1923 OG || 11 september 1923 || K. Reinmuth
|-
| (1629) Pecker || 1952 DB || 28 februari 1952 || L. Boyer
|-
| (1630) Milet || 1952 DA || 28 februari 1952 || L. Boyer
|-
| (1631) Kopff || 1936 UC || 11 oktober 1936 || Y. Väisälä
|-
| (1632) Sieböhme || 1941 DF || 26 februari 1941 || K. Reinmuth
|-
| (1633) Chimay || 1929 EC || 3 maart 1929 || S. J. Arend
|-
| (1634) Ndola || 1935 QP || 19 augustus 1935 || C. Jackson
|-
| (1635) Bohrmann || 1924 QW || 7 maart 1924 || K. Reinmuth
|-
| (1636) Porter || 1950 BH || 23 januari 1950 || K. Reinmuth
|-
| (1637) Swings || 1936 QO || 28 augustus 1936 || J. Hunaerts
|-
| (1638) Ruanda || 1935 JF || 3 mei 1935 || C. Jackson
|-
| (1639) Bower || 1951 RB || 12 september 1951 || S. J. Arend
|-
| (1640) Nemo || 1951 QA || 31 augustus 1951 || S. J. Arend
|-
| (1641) Tana || 1935 OJ || 25 juli 1935 || C. Jackson
|-
| (1642) Hill || 1951 RU || 4 september 1951 || K. Reinmuth
|-
| (1643) Brown || 1951 RQ || 4 september 1951 || K. Reinmuth
|-
| (1644) Rafita || 1935 YA || 16 december 1935 || R. Carrasco
|-
| (1645) Waterfield || 1933 OJ || 24 juli 1933 || K. Reinmuth
|-
| (1646) Rosseland || 1939 BG || 19 januari 1939 || Y. Väisälä
|-
| (1647) Menelaus || 1957 MK || 23 juni 1957 || S. B. Nicholson
|-
| (1648) Shajna || 1935 RF || 5 september 1935 || P. F. Shajn
|-
| (1649) Fabre || 1951 DE || 27 februari 1951 || L. Boyer
|-
| (1650) Heckmann || 1937 TG || 11 oktober 1937 || K. Reinmuth
|-
| (1651) Behrens || 1936 HD || 23 april 1936 || M. Laugier
|-
| (1652) Hergé || 1953 PA || 9 augustus 1953 || S. J. Arend
|-
| (1653) Yakhontovia || 1937 RA || 30 augustus 1937 || G. N. Neujmin
|-
| (1654) Bojeva || 1931 TL || 8 oktober 1931 || P. F. Shajn
|-
| (1655) Comas Solá || 1929 WG || 28 november 1929 || J. Comas Solá
|-
| (1656) Suomi || 1942 EC || 11 maart 1942 || Y. Väisälä
|-
| (1657) Roemera || 1961 EA || 6 maart 1961 || P. Wild
|-
| (1658) Innes || 1953 NA || 13 juli 1953 || J. A. Bruwer
|-
| (1659) Punkaharju || 1940 YL || 28 december 1940 || Y. Väisälä
|-
| (1660) Wood || 1953 GA || 7 april 1953 || J. A. Bruwer
|-
| (1661) Granule || A916 FA || 31 maart 1916 || M. F. Wolf
|-
| (1662) Hoffmann || A923 RB || 11 september 1923 || K. Reinmuth
|-
| (1663) van den Bos || 1926 PE || 4 augustus 1926 || H. E. Wood
|-
| (1664) Felix || 1929 CD || 4 februari 1929 || E. Delporte
|-
| (1665) Gaby || 1930 DQ || 27 februari 1930 || K. Reinmuth
|-
| (1666) van Gent || 1930 OG || 22 juli 1930 || H. van Gent
|-
| (1667) Pels || 1930 SY || 16 september 1930 || H. van Gent
|-
| (1668) Hanna || 1933 OK || 24 juli 1933 || K. Reinmuth
|-
| (1669) Dagmar || 1934 RS || 7 september 1934 || K. Reinmuth
|-
| (1670) Minnaert || 1934 RZ || 9 september 1934 || H. van Gent
|-
| (1671) Chaika || 1934 TD || 3 oktober 1934 || G. N. Neujmin
|-
| (1672) Gezelle || 1935 BD || 29 januari 1935 || E. Delporte
|-
| (1673) van Houten || 1937 TH || 11 oktober 1937 || K. Reinmuth
|-
| (1674) Groeneveld || 1938 DS || 7 februari 1938 || K. Reinmuth
|-
| (1675) Simonida || 1938 FB || 20 maart 1938 || M. B. Protitch
|-
| (1676) Kariba || 1939 LC || 15 juni 1939 || C. Jackson
|-
| (1677) Tycho Brahe || 1940 RO || 6 september 1940 || Y. Väisälä
|-
| (1678) Hveen || 1940 YH || 28 december 1940 || Y. Väisälä
|-
| (1679) Nevanlinna || 1941 FR || 18 maart 1941 || L. Oterma
|-
| (1680) Per Brahe || 1942 CH || 12 februari 1942 || L. Oterma
|-
| (1681) Steinmetz || 1948 WE || 23 november 1948 || M. Laugier
|-
| (1682) Karel || 1949 PH || 2 augustus 1949 || K. Reinmuth
|-
| (1683) Castafiore || 1950 SL || 19 september 1950 || S. J. Arend
|-
| (1684) Iguassú || 1951 QE || 23 augustus 1951 || M. Itzigsohn
|-
| (1685) Toro || 1948 OA || 17 juli 1948 || C. A. Wirtanen
|-
| (1686) De Sitter || 1935 SR1 || 28 september 1935 || H. van Gent
|-
| (1687) Glarona || 1965 SC || 19 september 1965 || P. Wild
|-
| (1688) Wilkens || 1951 EQ1 || 3 maart 1951 || M. Itzigsohn
|-
| (1689) Floris-Jan || 1930 SO || 16 september 1930 || H. van Gent
|-
| (1690) Mayrhofer || 1948 VB || 8 november 1948 || M. Laugier
|-
| (1691) Oort || 1956 RB || 9 september 1956 || K. Reinmuth
|-
| (1692) Subbotina || 1936 QD || 16 augustus 1936 || G. N. Neujmin
|-
| (1693) Hertzsprung || 1935 LA || 5 mei 1935 || H. van Gent
|-
| (1694) Kaiser || 1934 SB || 29 september 1934 || H. van Gent
|-
| (1695) Walbeck || 1941 UO || 15 oktober 1941 || L. Oterma
|-
| (1696) Nurmela || 1939 FF || 18 maart 1939 || Y. Väisälä
|-
| (1697) Koskenniemi || 1940 RM || 8 september 1940 || H. Alikoski
|-
| (1698) Christophe || 1934 CS || 10 februari 1934 || E. Delporte
|-
| (1699) Honkasalo || 1941 QD || 26 augustus 1941 || Y. Väisälä
|-
| (1700) Zvezdara || 1940 QC || 26 augustus 1940 || P. Đjurković|}

Planetoïdenlijsten